Балтимор има више значења:
 Балтимор
 Округ Балтимор (Мериленд)
 Балтимор (Мериленд)
 Балтимор (Охајо)